Allichamps, une commune dans le département de la Haute-Marne ;
 Allichamps, une ancienne commune dans le département du Cher, qui fusionna en 1884 avec Bruère pour donner la commune actuelle de Bruère-Allichamps ;
 Bruère-Allichamps, une commune dans le département du Cher ;
 Farges-Allichamps, une commune dans le département du Cher.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France